Ли Джэ Хо, или Ли Джэхо (), — имя нескольких личностей Республики Корея:
 Ли Джэ Хо — южнокорейский кёрлингист, чемпион зимних Азиатских игр 2007. 
 Ли Джэ Хо (род. 1976) —  южнокорейский тренер по кёрлингу.
 Ли Джэ Хо (1920—2016) — южнокорейский историк, профессор кафедры истории Пусанского национального университета.
 Ли Джэ Хо (род. 1990) — южнокорейский киберспортсмен, игрок в StarCraft и StarCraft II.